Peg del mio cuore (Peg o' My Heart) – commedia teatrale di J. Hartley Manners
 Peg del mio cuore (Peg o' My Heart) – film del 1922 diretto da King Vidor
 Peg del mio cuore (Peg o' My Heart) – film del 1933 diretto da Robert Z. Leonard